Чемпионат Европы по фигурному катанию 1978 года проходил с 31 января по 5 февраля 1978 года в Страсбурге (Франция). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

Победители первенства континента в 1978 году были те же, что и в предыдущем сезоне. У мужчин золотую медаль завоевал представитель ГДР Ян Хоффман. У женщин также победила представительница ГДР Анетт Пётч. Среди пар победу одержали представители СССР Ирина Роднина и Александр Зайцев, в танцах чемпионами Европы стали Ирина Моисеева и Андрей Миненков. Елена Водорезова стала первой фигуристкой из СССР,
завоевавшей медали первенства Европы в одиночном катании.

Результаты

Мужчины 

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Страсбурге
1978 год в фигурном катании
Европа
Спорт во Франции в 1978 году
Февраль 1978 года
Январь 1978 года
Чемпионаты Европы в 1978 году
Чемпионаты Европы во Франции